Владимир Хрусталёв:
 Хрусталёв, Владимир Александрович (1921—1991) — советский конструктор ракетно-космической техники, Герой Социалистического Труда (1961).
 Хрусталёв, Владимир Михайлович — российский историк.